Киевское восстание:
 Киевское восстание 1018 года — восстание киевлян против польских интервентов Болеслава I
 Киевское восстание 1068 года — восстание киевлян против княжеской власти Изяслава Ярославича
 Киевское восстание 1113 года — восстание киевлян после смерти князя Святополка Изяславича
 Киевское восстание 1146-1147 годов — восстание киевлян после смерти князя Всеволода Ольговича
 Киевское восстание 1157 года — восстание населения Киевской земли после смерти князя Юрия Долгорукого
 Январское восстание в Киеве — восстание в 1918 году в ходе Гражданской войны в России